Thouars (gemeente), een plaats en gemeente in het Franse departement Deux-Sèvres
 het middeleeuwse burggraafschap Thouars, vanaf 1541 hertogdom Thouars
 Kanton Thouars, het in 2015 gevormde kanton met Thouars als hoofdplaats
 Thouars-sur-Arize, een plaats en gemeente in het Franse departement Ariège
 Thouars-sur-Garonne, een plaats en gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne